New Milford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Milford (Connecticut)
New Milford (New Jersey)
New Milford (Pennsylvania)